Этеплирсен — лекарственный препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Одобрен для применения: США (2016).

Механизм действия 
Этеплирсен, как касимерсен, вилтоларсен и голодирсен, представляет собой фосфородиамидатный антисмысловой морфолиновый олигонуклеотид.

Показания 
Мышечная дистрофия Дюшенна.

Способ применения 
внутривенная инфузия в течение 1 ч.

Примечания 

Морфолины
РНК